DS Lite peut faire référence à 
 DS Lite, une console de jeu vidéo Nintendo
 Dual-Stack Lite, une technique de transition d'IPv4 vers IPv6.